Miejscowości w USA:
 Val Verde – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Val Verde (ang. Val Verde County) – w stanie Teksas

ru:Вальверде (вымышленная страна)